Мирек () — польская фамилия. Известные носители:

 Мирек, Альфред Мартинович (1922-2009) — советский и российский учёный, профессор истории и теории музыки
 Мирек, Иоанна (род. 1977) — польская волейболистка, играющая на позиции блокирующей.